Sister (sorella in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
Sister (L'Enfant d'en haut) – film del 2012 diretto da Ursula Meier
Sister – film del 2014 diretto da David Lascher

Musica 
 Sister – album dei Sonic Youth del 1987
 Sister – singolo dei Bros del 1989, dall'album The Time
 Sister – album dei Letters to Cleo del 1998
 Sister – singolo delle Sister2Sister del 1999, dall'album One
 Sister – singolo di Sergio & The Ladies, rappresentante del Belgio all'Eurovision Song Contest 2002
 Sister – album di Manna del 2007
 Sister – singolo di Chadia Rodríguez del 2018
 Sister – singolo delle Sisters, rappresentante della Germania all'Eurovision Song Contest 2019

Altro 
SISTER – acronimo di Sistema Territorio, piattaforma informatica dell'Agenzia del Territorio

Pagine correlate 
 Sisters